Naldini ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Naldini (* 1959), italienischer Gentherapeut
 Nico Naldini (1929–2020), italienischer Schriftsteller